Construcionismo - teoria proposta por Seymour Papert, e diz respeito à construção do conhecimento baseada na realização de uma ação concreta que resulta em um produto palpável
Construcionismo (filosofia) - em referência à chamada Escola de Erlangen
Construcionismo crítico

Desambiguação